Dimroth ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Dimroth (* 1968), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Johannes Dimroth (* 1974), deutscher Jurist und Stellvertretender Chef des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung
 Karl Dimroth  (1910–1995), deutscher Chemiker
 Oskar Dimroth (1906–1955), deutscher Schauspieler
 Otto Dimroth (1872–1940), deutscher Chemiker
 Peter Dimroth (* 1940), deutscher Chemiker und Biochemiker
 Sinda Dimroth (* 1947), deutsche Künstlerin und Autorin

Siehe auch:
 Dimrothkühler, ein Rückflusskühler
 Dimroth-Umlagerung, eine chemische Reaktion